En Pologne, Przybysławice peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Przybysławice, un village 

dans la voïvodie de Lublin
 Przybysławice, un village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Przybysławice, un village de la gmina de Gołcza
 Przybysławice, un village de la gmina de Kozłów
 Przybysławice, un village de la gmina de Skała
 Przybysławice, un village de la gmina de Zielonki
 Przybysławice, un village du powiat de Proszowice
 Przybysławice, un village du powiat de Tarnów

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Przybysławice, un village du powiat d'Opatów
 Przybysławice, un village du powiat de Sandomierz